Николай Иванович Косарев — советский звукооператор.

Биография 
Николай Иванович Косарев — советский звукооператор киностудий «Белгоскино» и «Ленфильм».

Фильмография 

  — Первый взвод  (Режиссёр-постановщик: Владимир Корш-Саблин)
  — Золотые огни  (Режиссёр-постановщик: Владимир Корш-Саблин)
  — Поручик Киже  (совместно с Б. Беервальд) (Режиссёр-постановщик: Александр Файнциммер)
  — Искатели счастья  (совместно с К. Познышевым) (Режиссёр-постановщик: Владимир Корш-Саблин)
  — Балтийцы  (Режиссёр-постановщик: Александр Файнциммер)
  — Днепр в огне  (совместно с К. Познышевым) (Режиссёр-постановщик: Чеслав Сабинский)
  — Огненные годы  (совместно с Б. Кореньковым) (Режиссёр-постановщик: Владимир Корш-Саблин)
  — Великий перелом  (совместно с Александром Островским) (Режиссёр-постановщик: Фридрих Эрмлер)
  — Остров Безымянный  (Режиссёры-постановщики: Адольф Бергункер, Михаил Егоров)
  — Страницы жизни  (Режиссёры-постановщик: Борис Барнет, Александр Мачерет)
  — Алёша Птицын вырабатывает характер  (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
  — Зелёный дол  (Режиссёр-постановщик: Тамара Родионова)
  — Повесть о лесном великане  (совместно с Алексеем Машистовым, Владимиром Кутузовым) (Режиссёр-постановщик: Александр Згуриди)
  — Максим Перепелица  (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
  — Софья Ковалевская  (Режиссёр-постановщик: Иосиф Шапиро)
  — Степан Кольчугин  (Режиссёр-постановщик: Тамара Родионова)
  — Кочубей  (совместно с Ильёй Волком) (Режиссёр-постановщик: Юрий Озеров)
  — Сын Иристона  (Режиссёр-постановщик: Владимир Чеботарёв)
  — Победитель  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Виктор Садовский)
  — Раздумья…  (Режиссёр-постановщик: Тамара Родионова)
  — Чёрная чайка  (Режиссёр-постановщик: Григорий Колтунов)
  — Донская повесть  (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Музыканты одного полка  (Режиссёр-постановщик: Павел Кадочников)
  — На диком бреге  (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)

Звукооператор дубляжа 
Фильмы указаны по годам, когда они были дублированы на русский язык.
  — Пятеро из РМСА  (Режиссёр-постановщик: Нюма Белогорски) (НРБ)
  — Дочь колдуньи  (Режиссёр-постановщик: Сюй Дао) (Китай)
  — День без вечера  (Режиссёр-постановщик: Марис Рудзитис) (Рижская киностудия)
  — Золотой зуб  (Режиссёр-постановщик: Антон Маринович) (НРБ)
  — Под страхом измены  (Режиссёр-постановщик: Пак Хак) Корея
  — Пока не поздно  (Режиссёр-постановщик: Д. Димитров) (НРБ)
  — Игры взрослых людей  (Режиссёр-постановщик: Илья Рудас, Альгимантас Кундялис) (Литовская киностудия)

Признание и награды 
Работал звукооператором на фильме, получившем зарубежную кинопремию:
  — Великий перелом — Гран-при на I МКФ в Канне, Франция в 1946 году (коллективная награда для одиннадцати фильмов, представлявших на фестивале национальные кинематографии).

Примечания

Ссылки 
 «Косарев Николай Иванович» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 
 

Персоналии:Ленфильм
Социалистический реализм
Звукооператоры Санкт-Петербурга
Персоны без указанного места рождения